Руассі́-ан-Франс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 20 км на північний схід від Парижа, 34 км на схід від Сержі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 940 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2313,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету

 Руассі-ан-Франс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Руассі-ан-Франс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-д'Уаз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Валь-д'Уаз